Seznam ultraprominentních vrcholů v Grónsku obsahuje grónské vrcholy s prominencí nad 1500 m. Seznam je založen na údajích dostupných na stránkách Peaklist.org. Některé údaje byly doplněny z webu Peakbagger.com.

Seznam vrcholů

Reference

Související články 
 Ultraprominentní vrchol
 Seznam ultraprominentních vrcholů v Kanadě

Externí odkazy 
 

 
Grónsko
Grónsko
Grónské seznamy